Боцяновський Володимир Теофілович (*, с. Скоморохи, Житомирський повіт, Волинська губернія — †, Москва) — український письменник, перекладач.

Біографія 
Народився 27 червня 1869 року в с. Скоморохи Житомирського повіту Волинської губернії в родині священика. 1878 року поступив до підготовчого класу Житомирської чоловічої гімназії, яку закінчив в 1888 році.

Під час навчання жив на квартирі настоятеля св. Михайлівської церкви Ф. І. Храповича на Михайлівській вулиці.

Ще в гімназичні роки виявив літературні здібності і почав з 1885 року друкуватися на сторінках Житомирської губернської газети «Волинь» (нарис «Живі мощі»).

В 1888 році В. Боцяновський стає студентом історико-філологічного інституту в Петербурзі, згодом переходить на історичне відділення Петербурзького університету.

Ще до закінчення навчання, скориставшись літніми канікулами і перебуваючи на Батьківщині, В. Боцяновський написав нарис про історію Житомирської публічної бібліотеки, присвячений її 25-річчю. Вперше цей нарис був надрукований в журналі «Киевская старина» (1891, т. 34), а пізніше був виданий окремою книжкою.

Через рік після виходу книжки «Публичная бібліотека в Житомире (по поводу её 25-летия)» її автор закінчив університет. Він залишився у Петербурзі, де працював майже весь час аж до 1917 року в імператорській канцелярії з прийняття прохань. До речі, Володимир Теофілович місце своєї служби приховував від колег-літераторів, як врешті, і свої заняття літературою — від колег-чиновників.

На початку 90-х років під впливом пожвавлення, внесеного в громадсько-літературне життя М. Горьким, — писав сам В. Т. Боцяновський, — він «повністю … скоро перейшов до сфери літературно-публіцистичних інтересів» і став одним із засновників і перших президентів (1904 — початок 1905) Російського бібліографічного товариства. Його перу належить багато книгознавчих та бібліографічних праць.

Протягом 7 років (1903–1910) він друкував у «Руси» рецензії на нові книги під загальним заголовком «Критические наброски». В 1907–1908 роках В. Боцяновський був редактором сатиричного журналу «Серый волк» (видавець — А. С. Суворін) і в той же час продовжував друкувати статті і замітки з літературно-мистецької тематики в таких виданнях, як «Современник», «Театр и искусство», «Биржевые ведомости».

В 1910–1913 роках Володимир Теофілович видає журнал «Свободным художникам». На цей час припадають і його перші спроби з драматургії. Всього їм було написано 9 п′єс.

Після Жовтневої революції Володимир Теофілович працював в бібліотеці Академії наук СРСР, був на лекторській та викладацькій роботі.

В. Т. Боцяновський жваво цікавився життям рідної Волині, не поривав зв′язків з містом своєї юності. Його ім′я стоїть під проектом Статуту Товариства дослідників Волині. Ряд своїх праць Володимир Теофілович присвятив нашому краю: «Про походження назви Волинь». «Вчителі В. Г. Короленка», «Купрін і Житомирські жандарми».

Мешкаючи в Петербурзі-Петрограді-Ленінграді, В. Т. Боцяновський популяризував українську літературу і мистецтво, досліджував українсько-російські літературні зв′язки («Нариси з історії українського театру», у співавторстві — стаття про М. Заньковецьку, 1908; «Шевченко і український театр», 1911; «М. Коцюбинський і Л. Толстой», 1913; «Шевченко — скульптор», 1939).

У 1939 році Володимир Теофілович опублікував повість про Т. Г. Шевченка «Петербурзькі зустрічі», що разом з іншими його публікаціями 1938–1941 років мала увійти до широкого біографічного полотна «Тарасові університети» (рукопис загинув під час Ленінградської блокади).

В. Т. Боцяновський на замовлення однієї з драматичних труп переклав українською мовою комедію М. В. Гоголя «Ревізор»; російською мовою він переклав гуморески Остапа Вишні; 1927 року видав книжку перекладів українських гумористів «Український гумор».

Перу В. Т. Боцяновського належить класичне, як на той час, дослідження (у співавторстві з Є. Геллербахом) «Русская сатира Первой революции 1905–1906» (1925), в якому є відомості про українські сатиричні та гумористичні журнали й російськомовні часописи, що виходили в Україні; наукові праці про творчість Олександра Пушкіна, Максима Горького, Л. Андрєєва, Вікентія Вересаєва, Олександра Грибоєдова, Миколи Некрасова, В. Короленка.

Коли розпочалася війна, 72-річний старійшина ленінградських письменників відмовляється покинути місто, якому загрожував ворог. Але літа й хвороби взяли своє. Володимира Теофіловича евакуювали до Москви де він незабаром помер. Сталося це 16 липня 1943 року.

Посилання 
 Біографія Боцяновського В. Т.

Українські письменники
Українські перекладачі
Уродженці Житомирського району
Персоналії за алфавітом
Померли в Москві